El Acceso norte al Puerto de Castellón es como se denomina la futura autovía que unirá la N-340 entre Benicasim y Castellón con el actual Acceso al Puerto de Castellón, o autovía CS-22, y mediante esta, con el Puerto de Castellón. Todavía no tiene nomenclatura oficial.

Historia 
La principal finalidad de su construcción es evitar que los transportistas tengan que realizar un rodeo de hasta 30 kilómetros para llegar desde la parte norte de la N-340 en Castellón hasta la dársena norte del puerto, a través de la CS-22.

Recorrido 
<center>
{| class="wikitable"
! Velocidad !! Esquema !! Salida !! width="300" | Sentido puerto (descendente) !! width="300" | Sentido N-340 (ascendente) !! Notas
|----
| <center> || <center> || <center> ||colspan="2"| <center>  Benicasim - Oropesa del Mar - Tarragona   Castellón oeste - Villarreal - Valencia     Castellón norte   Valencia - Barcelona || <center>
|----
| <center> || <center> || <center> || <center>Inicio del Acceso Norte  al Puerto de Castellón || <center>Fin del Acceso Norte  al Puerto de Castellón || <center>
|----
| <center> || <center> || <center> || || <center>   Castellón norte  Benicasim || <center>
|----
| <center> || <center> || <center> || <center>Fin del Acceso Norte  al Puerto de Castellón || <center>Inicio del Acceso Norte  al Puerto de Castellón || <center>
|-
| <center> || <center> || <center> || <center>   Castellón sur   Almazora     Valencia || <center>   puerto - dársena norte  Grao ||  
|}

Enlaces externos

Referencias

Véase también 
 CS-22
 Anexo:Autovías urbanas de España

Autovías urbanas de Castellón
Edificios y estructuras en proyecto en España

Tramos 

<center>